Герб муниципального образования сельское поселение «Кыргыдайский наслег» Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Кыргыдайского наслежного Совета депутатов № 42 от 30 мая 2010 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 6589.

Описание герба 
«В зелёном поле на лазоревой, нитевидно окаймлённой золотом оконечности выходящее золотое сэргэ (коновязь в виде столба с фигурной выточкой вверху), увенчанное золотым же хумусом (варганом), подвижной частью вверх, и сопровождаемое положенными дугой и обращенными вовне тройными серебряными листами».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 

Гербы Якутии
Музыкальные инструменты в геральдике